Plusieurs personnalités ont porté le nom Guy  ou Gui  :
 Guy  de Spolète (vers 800-860), fils ainé de Lambert  de Nantes, abbé de Mettlach en 840 ;
 Guy  d'Auvergne, vicomte d'Auvergne vers 963, puis comte d'Auvergne ;
 Guy  Besors, gentilhomme de l'Autunois ;
 Guy  (975-1004), comte de Mâcon et comte de Bourgogne ;
 Guy  (vers 1000- vers 1055), seigneur de Laval en 1020 ;
 Guy  de Soissons, archevêque de Reims de 1033 à 1055 :
 Guy  (mort en 1100), comte de Ponthieu de 1053 à 1100 ;
 Guy  de Campdavaine, comte de Saint-Pol de 1070 à 1083 ;
 Gui  (mort en 1095), seigneur de Montlhéry ;
 Gui , dit le Rouge (vers 1055-1108), comte de Rochefort, seigneur de Chevreuse, de Châteaufort, de Gournay-sur-Marne et de Crécy-en-Brie, fils du précédent ;
 Guy  de La Roche (), seigneur de La Rochefoucauld ;
 Guy  de Lévis (1180-1233), seigneur de Mirepoix ;
 Guy  (1183-1242), vicomte de Thouars ;
 Guy  de La Roche (mort en 1263), duc d'Athènes de 1225 à 1263 ;
 Gui (ou Guy)  (1269-1308), seigneur de Lusignan, comte de la Marche, comte d'Angoulême et seigneur de Fougères et de Porhoët ;
 Guy  de Clermont de Nesle (mort en 1302), maréchal de France de la Maison de Clermont-en-Beauvaisis ;
 Guy  (mort en 1342), comte de Blois de 1307 à 1342, de Dunois et de Fréteval, seigneur de Château-Renault en 1332 ;
 Gui  (mort en 1365), seigneur de Choiseul et de Montaiguillon ;
 Guy  de Laval-Loué (), seigneur de Loué, Brée, Hermet et Fougerolles ;
 Guy  Chabot de Saint-Gelais, (1514-1584), deuxième baron de Jarnac, seigneur de Montlieu, Saint-Gelais, Saint-Aulaye.

Voir aussi